Il gruppo della wardite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della wardite 
 Cyrilovite
 Millisite
 Wardite

Note

Collegamenti esterni 
 

Wardite